Rukavina ist der Familienname folgender Personen:

 Ante Rukavina (* 1986), kroatischer Fußballspieler
 Antonio Rukavina (* 1984), serbischer Fußballspieler
 Daniel Rukavina (1937–2022), jugoslawischer bzw. kroatischer Mediziner
 Fridrik Rukavina (1883–1940), jugoslawischer Dirigent
 Georg Rukavina von Vidovgrad (1777–1849), altösterreichischer General kroatischer Abstammung
 Ivan Rukavina (1912–1992), jugoslawischer General und Politiker
 Josip Rukavina (* 1942), jugoslawischer Schachspieler, Internationaler Meister
 Manuela Rukavina (* 1979), deutsche Soziologin und Coach
 Margarita Rukavina von Vidovgrad (* 1951), Dolmetscherin und Mäzenatin, siehe Margarita von Boch
 Matthias Rukavina von Boynograd (1737–1817), altösterreichischer General kroatischer Abstammung
 Niko Rukavina (* 1989), kanadischer Volleyballspieler

Siehe auch:
 Rukavina von Morgenstern